Гвахолотес има више значења:

 Гвахолотес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвахолотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвахолотес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику